Абдульманов — фамилия; имеет женскую форму Абдульманова. Известные носители:

 Абдульманов, Абдулхак Шакирович (род. 1939) — советский футболист и футбольный тренер. Мастер спорта СССР (1964), заслуженный тренер РСФСР (1991).
 Абдульманов, Гумер Мугаллямович (1929—2020) — советский певец, заслуженный артист БАССР, кавалер ордена Салавата Юлаева.
 Абдульманов, Рим Салимьянович (род. 1956) — артист балета. Народный артист РБ (1989). Доцент ВЭГУ, профессор Башпедуниверситета.
 Абдульманов, Эдуард Ирикович (род. 1966) — российский боксёр и тренер.

Абдульманова 
 Абдульманова, Лилия Салаватовна (урождённая Сирбаева; род. 1984) — российская шашистка.